Název Dubovka mají tři sídla:
 Dubovka (Neveklov), část obce Neveklov v okrese Benešov
 Dubovka (Psáře), část obce Psáře v okrese Benešov

 Dubovka (Rusko), město ve Volgogradské oblasti v Rusku